Коронаві́русна хворо́ба 2019 в Ефіо́пії — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Ефіопії.

Про виявлення першого випадку коронавірусної хвороби на території Ефіопії було заявлено 13 березня 2020 року.

Станом на 9 квітня 2020 року у країні 56 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 2 людини померло.

Статистика

Хронологія 

13 березня 2020 року у країні було зафіксовано перший випадок коронавірусу, інфікованим виявився громадянин Японії.

Примітки 

Ефіопія
2020 в Ефіопії
2021 в Ефіопії
2022 в Ефіопії
Суспільство Ефіопії
2023 в Ефіопії